San Borondón hace referencia a varios artículos:

Lugares
Isla de San Brandán, isla legendaria en el océano Atlántico, descubierto en el  por el monje irlandés San Brandán;
Isla de San Borondón, la misma isla legendaria, en este caso situada en las Islas Canarias;
Samborondón, ciudad en la provincia del Guayas, Ecuador;

Personas
Brandán o Brendan, monje evangelizador irlandés, objeto de una saga que cuenta que viajó a América en el , también conocido como San Borondón;